Пенна — фамилия. Известные носители:
 Пенна, Джо (род. 1987) — гитарист, аниматор и кинопроизводитель.
 Пенна, Роберто (1886—?) — итальянский легкоатлет.
 Пенна, Сандро (1906—1977) — итальянский поэт.
 Пенна, Франческо делла (1680—1745) — капуцинский миссионер в Тибет.

См. также 
 Пена (значения)